Bedford S-Type - это бескапотный грузовик среднетоннажной категории, который производился компанией Bedford Vehicles с 1950 по 1959 годы в качестве первой модели грузовика с кабиной, после грузовика Bedford QL.

История 
Автомобиль был впервые представлен на коммерческом автосалоне в 1950 году и был основан на грузовиках Chevrolet Advance Design COE того же времени, которые в то время становились относительно популярными в Соединенных Штатах.

Автомобиль был запущен в производство в то время, намереваясь конкурировать с аналогичными грузовиками, такими как Leyland Comet и ERF KV, которые также вышли на рынок в то же время, хотя S-Type имел двигатель Chevrolet, который имел большую мощность. чем они оба, и поэтому был более популярен на рынке. Из-за высокой выходной мощности и надежности автомобиль был выбран различными службами, а также использовался в армии, а также экспортировался во многие другие страны. К 1959 году было произведено более 90 000 таких грузовиков, пока на смену ему пришел более современный грузовик Bedford TK, который был более популярен, чем его предшественник.

Модификации 
 Bedford RL: военная версия
 Bedford SRHZ: пожарная машина на базе шасси автомобиля

Внешние ссылки 
 "The New Big Bedfords (advertisement)"
 "A Show to Remember"
 Lot 307 - 1955 Bedford S Type Flatbed Lorry 
 BEDFORD S
 Bedford S Type Truck Vehicle

Bedford Vehicles
Автомобили